Charles Stewart (1729-1800), een vertegenwoordiger op het Continentale Congres van New Jersey
Charles Stewart (1778-1869), een Amerikaanse marineofficier uit de oorlog van 1812
Charles Stewart (politicus), een premier van Alberta
Charles Stewart (schutter),  een Brits olympisch schutter
Charles Stewart (Eerste Graaf van Lennox), een Graaf van Lennox
Charles Stewart (Zesde Hertog van Lennox en Derde Hertog van Richmond), een Hertog van Lennox
Charles Stewart Parnell, een Ierse revolutionaire held
Charles Stewart Mott foundation, een Amerikaanse liefdadigheidsorganisatie
Charles D. Stewart, een Amerikaanse romanschrijver
Charles E. Stewart, een wiskundige
Charles William Stewart, een Brigadier-Generaal